Der Förderverein Dorfkirchen in Not in Mecklenburg und in Vorpommern e. V. engagiert sich für den Erhalt und die Instandsetzung der Dorfkirchen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Er unterstützt und betreut außerdem örtliche Fördervereine der Kirchen bei ihrer Gründung und Arbeit. Er arbeitet anerkannt gemeinnützig, ehrenamtlich, politisch unabhängig und überkonfessionell.

Der Verein wurde 1994 im Refektorium des Klosters Dobbertin gegründet, um dem Verfall der Dorfkirchen entgegenzuwirken. Damals waren bei vielen Dorfkirchen die Dächer undicht, die Dach- und Fachwerkkonstruktionen sowie Mauern und Gewölbe vom Einsturz bedroht. Der Verein konnte in den 21 Jahren seines Bestehens mit mehr als 1,8 Mio. Euro über 125 Dorfkirchen helfen. Doch gibt es auch heute noch eine Vielzahl von Gebäuden, die gefährdet sind. Die Kirchengemeinden verfügen oft nicht allein über die Mittel, um die teilweise enormen Schäden an Türmen, Dächern und Mauern zu beheben.

Förderprojekte

2014 
 Pelsin: Sanierung der Fassade und des Daches
 Liepgarten: Erneuerung der Dachdeckung
 Bröllin: Instandsetzung des Fachwerkturmes und seiner Brettschalung
 Conow: Instandsetzung der äußeren Hülle und der Dachkonstruktion und der Dachdeckung
 Hohen Demzin: Instandsetzung des Turmes
 Zahrensdorf: Instandsetzung des Ostgiebels
 Brook: Instandsetzung der Außenhülle und des Daches
 Diemitz: Instandsetzung des Außenwandputzes, Dachinstandsetzung

2015 
 Boldekow: Instandsetzung des Fachwerkturmes
 Conow: 3. Bauabschnitt: Außenhaut, Dach
 Diemitz: Dach- und Fassadensanierung
 Gevezin: Reparatur des Fachwerkturmes
 Herzfeld: Sanierung des Daches und der Dachdeckung
 Neu Kaliß: Sanierung der Dachdeckung
 Neu Boltenhagen: Dach- und Außenwandsanierung des Schiffes
 Samtens: Sanierung des Daches und angrenzenden Mauerwerkes am Chor
 Stuer: Turmsanierung der Fachwerkkirche
 Ludwigsburg: Gutachtenförderung zur Dokumentation des Fachwerkes
 Wegezin: Sanierung der Hülle (Maßnahme wurde noch nicht begonnen)

2016 
 Groß Kiesow: Instandsetzung des Daches
 Recknitz: Instandsetzung des Daches
 Rethwisch: Instandsetzung des Turmes
 Groß Varchow: Instandsetzung der Innenwände der Kirche
 Hohen Pritz: Sanierung Dach Kirchenschiff
 Leopoldshagen: Instandsetzung des Fachwerkturmes
 Meetzen: Sanierung Dach, Decke und Hülle
 Neu Boltenhagen: Dach- und Außenwandsanierung des Schiffes
 Lancken-Granitz: Außenwandsanierung und Gewölbesicherung
 Löwitz: Sanierung der Kirche (Kirchendach mit Decke und Turm)
 Mewegen: Sanierung des Kirchendaches
 Redlin: Instandsetzung des Kirchturmes
 Roggenstorf: Sanierung des Kirchturmes
 Zierzow: Instandsetzung der gesamten Hülle der Fachwerkkirche
 Benz: Instandsetzung des Daches
 Alt Karin: Instandsetzung des Daches

Weblinks 
 www.dorfkirchen-in-not.de

Organisation (Denkmalpflege)
Gegründet 1994
Denkmalpflege (Deutschland)
Ländlicher Raum
Verein (Landkreis Vorpommern-Rügen)
Organisation (Stralsund)
Kulturelle Organisation (Mecklenburg-Vorpommern)
Christentum in Mecklenburg-Vorpommern
Denkmalwesen (Mecklenburg-Vorpommern)